Абасоло има више значења:
 Општина Абасоло (Коавила), општина у савезној држави Коавила у Мексику
 Абасоло (Абасоло, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Абасоло (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Абасоло (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Абасоло (Родео), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Општина Абасоло (Гванахуато), општина у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Абасоло (Абасоло, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Абасоло, Ла Отра Каса (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Абасоло (Нови Леон), општина у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Абасоло (Абасоло, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Абасоло (Чалкатонго де Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Абасоло (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Абасоло (Сантијаго Ханика), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Абасоло (Коскатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Абасоло (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Општина Абасоло (Тамаулипас), општина у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Абасоло (Абасоло, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Абасоло, Абасолито (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику